Пиментел има више значења:

 Пиментел
 Пиментел, Ел Сокорито (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиментел (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику